Esistono più comuni francesi con questo nome

Grignon – Côte-d'Or
Grignon – Savoia
Thiverval-Grignon – Île-de-France